Gianluca Manunza (1972) – attore italiano
 Ignazio Manunza (1940-2002) – politico italiano
 Paolo Manunza (1955) – ex calciatore italiano